Robert Samuel Simpson, dit Bobby Simpson, (né le  à Kahnawake dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier gauche. 

Il a évolué pendant 175 parties dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames d’Atlanta, les Penguins de Pittsburgh et les Blues de Saint-Louis.

Biographie

Transactions en carrière 
  1976 : sélectionné en  lors du  du repêchage amateur de l'Association mondiale de hockey par les Racers d’Indianapolis ;
  juin 1976 : sélectionné en  lors du  du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey par les Flames d’Atlanta ;
  : échangé aux Blues de Saint-Louis par Atlanta contre Curt Bennett ;
  : signe comme agent libre avec les Penguins de Pittsburgh.

Statistiques 

|-
| 1973-1974 ||Castors de Sherbrooke || LHJMQ ||64 ||6 ||21 ||27 ||138 ||5 ||0 ||0 ||0 ||20
|-
| 1974-1975 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ ||69 ||38 ||47 ||85 ||150 ||13 ||10 ||12 ||22 ||26
|-
| 1975-1976 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ ||68 ||56 ||77 ||133 ||128 ||17 ||11 ||14 ||25 ||19
|-
| 1976-1977 || Flames d'Atlanta || LNH ||72 ||13 ||10 ||23 ||45 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 1977-1978 || Flames d'Atlanta || LNH ||55 ||10 ||8 ||18 ||49 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 1977-1978 || Oilers de Tulsa || LCH ||14 ||8 ||8 ||16 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1978-1979 || Oilers de Tulsa || LCH ||49 ||14 ||19 ||33 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1979-1980 || Golden Eagles de Salt Lake ||LCH ||41 ||19 ||12 ||31 ||58 ||12 ||4 ||5 ||9 ||9
|-
| 1979-1980 || Blues de Saint-Louis ||LNH ||18 ||2 ||2 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1980-1981 || Mohawks de Muskegon || LIH ||42 ||17 ||26 ||43 ||42 ||3 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
| 1980-1981 || Golden Eagles de Salt Lake ||LCH ||8 ||2 ||1 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1981-1982 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||26 ||9 ||9 ||18 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 1981-1982 || Blades d'Érié ||LAH ||48 ||25 ||23 ||48 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1982-1983 || Skipjacks de Baltimore ||LAH ||61 ||24 ||27 ||51 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1982-1983 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1983-1984 || Skipjacks de Baltimore ||LAH ||71 ||16 ||16 ||32 ||36||10 ||7 ||5 ||12 ||8
|-
| 1984-1985 || Checkers d'Indianapolis ||LIH ||55 ||16 ||24 ||40 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1984-1985 || Golden Eagles de Salt Lake ||LIH ||28 ||7 ||11 ||18 ||25 ||7 ||1 ||0 ||1 ||19
|-
| 1985-1986 || Golden Eagles de Salt Lake ||LIH ||74 ||6 ||38 ||44 ||37 ||5 ||2 ||3 ||5 ||8
|-
| 1986-1987 || Golden Eagles de Salt Lake ||LIH ||9 ||2 ||3 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1986-1987 || Rivermen de Peoria ||LIH ||58 ||14 ||29 ||43 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997 || Lumber Kings de Saginaw ||CoHL ||13 ||3 ||2 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

| 175 || 35 || 29 || 64 || 98 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2

Références 

Naissance en novembre 1956
Naissance au Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Castors de Sherbrooke
Choix de repêchage des Flames d'Atlanta
Choix de repêchage des Racers d'Indianapolis
Choix de première ronde au repêchage d'entrée dans l'AMH
Joueur des Flames d'Atlanta
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Mohawks de Muskegon
Joueur des Blades d'Érié
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Checkers d'Indianapolis
Joueur des Rivermen de Peoria (LIH)
Joueur des Lumber Kings de Saginaw
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)